Боб Сове — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Жанна Сове — канадський політик, журналістка і 23-й Генерал-губернатор Канади.
 Філіпп Сове — американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.